Paul I. ist der Name folgender Personen:

 Paul I. (Papst) († 767), Papst
 Paul I. Fürst Esterházy (1635–1713), österreichisch-ungarischer kaiserlicher Feldmarschall 
 Paul I. (Russland) (1754–1801),  Zar von Russland und  Herzog von Schleswig-Holstein-Gottorp
 Paul (Griechenland) (1901–1964), König von Griechenland

Siehe auch

 Kaiser Pauls Tod